Linguado pode ser:

 Linguado - um peixe, ou
 Canal do Linguado - um canal que ligava a Baía de Babitonga ao Oceano Atlântico, obstruído para construção de uma rodovia, no norte do Estado brasileiro de Santa Catarina, ou
 Ilha do Linguado - também chamada Ilha de João dias, situada no canal do Linguado (acima), ou
 Estação do Linguado, uma estação de estrada de ferro construída na ilha do Linguado, ou ainda
 Um personagem do filme A Sereiazinha, de Walt Disney.
 Beijo de língua - chamado de linguado em Portugal

Desambiguação